HBS steht für:

 Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt
 Braunschweig Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
 Hans-Böckler-Stiftung
 Härte Brinellskala, Maß der Materialkunde, siehe Härteprüfung nach Brinell
 Hamburg Media School (2003-), Studium für Medienmanagement, Film und Journalismus
 Harvard Business School der Harvard University
 heilbronn business school
 Heinrich-Böll-Stiftung
 HEPES Buffered Saline, eine Pufferlösung, siehe HEPES
 His-Bündel-Stimulation, neues Verfahren der Herzschrittmacher-Implantation und -Stimulation
 Hogereburgerschool, eine Schulform, die vom 19. Jahrhundert bis 1968 in den Niederlanden existierte
 Hold Baggage Screening, ein Röntgenverfahren für Gepäck (zum Beispiel an Flughäfen)
 Host Broadcast Services, eine Fernsehproduktionsfirma
 Hemorrhagic Bowel Syndrom (eine Rinderkrankheit, Chronischer Botulismus)

HBS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Harz (für Halberstadt)

HbS oder Hb S steht für:

 Hämoglobin Sichelzelle bei der Sichelzellanämie

hbs steht für:
 Hogereburgerschool, eine Schulform, die vom 19. Jahrhundert bis 1968 in den Niederlanden existierte
 die serbokroatische Sprache als Makrosprache nach ISO 639-3

HBS